Das ANZ Tasmanian International 2001 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 6. bis 13. Januar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Hobart
Hobart City